Вальдемар Прусский может означать:

* Вальдемар Прусский (1817—1849) — принц Прусский
 Вальдемар Прусский (1868—1879) — принц Прусский
 Вальдемар Прусский (1889—1945) — принц Прусский